Forever Gold: Ray Charles – koncertowy album amerykańskiego muzyka Raya Charlesa, wydany w 2007 roku, trzy lata po jego śmierci.

Lista utworów 

Albumy Raya Charlesa
Albumy koncertowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2007